Лаврентий Константинович Свительский (; 14 августа 1902, Сычёвка, под Житомиром — 21 февраля 1979, Киев) — генерал-майор ВС СССР, генерал бригады Народного Войска Польского.

Биография 
Родители — Константин Свительский и Мария Круковская. Окончил два класса крестьянской школы в деревне Буки под Житомиром. С 1922 года член Чеповичского райкома ВКП(б). С 1923 года в рядках РККА, в 1926 году окончил школу командиров пехоты в Москве. Командир взвода 45-го стрелкового пола, с мая 1930 года командир роты. В 1929—1931 годах — студент вечернего отделения Николаевского технического института. Слушатель курсов Военной академии имени М. В. Фрунзе в Москве в 1935—1938 годах, окончил её в звании капитана. Позже Свительский занимал пост начальника 1-го оперативного отдела штаба 72-й стрелковой дивизии, с декабря 1939 года начальник 1-го отдела штаба 12-й армии в звании майора (позже подполковник).

С февраля 1941 года заместитель начальника штаба 199-й стрелковой дивизии, на этом посту и встретил начало войны, сражаясь на Северо-Западном фронте с июня 1941 года. В июле 1941 года назначен начальником штаба 284-й стрелковой дивизии, после её разгрома возглавил штаб партизанского соединения имени Щорса. С отрядом действовал в районах Коростеня и Чернобыля, проводя разведывательно-диверсионные операции и вступая в бои с малыми гарнизонами немцев и отрядами полицаев. Летом 1943 года отряд действовал на территории Киевской и Житомирской областей. Весной 1944 года Свительский назначен начальником штаба партизанского движения УССР, а позже Главного отдела кадров РККА.

10 июня 1944 года в звании подполковника Свительский был направлен в состав Войска Польского в СССР. 15 июня 1944 назначен заместителем начальника оперативного отдела штаба 1-й армии Войска Польского. С середины июля 1944 года участвовал в операциях польских сил под Демблином, Пулавами, Варкой и на Пилице, позже сражался в варшавском районе Прага и во всей Варшаве. Полковник с 18 августа 1944 года. В январе 1945 года участвовал в плаанировании и реализации операций 1-й армии Войска польского на Поморском Вале, под Колобжегом, на Одере и в ходе штурма Берлина. С 18 марта по 7 июня 1945 года возглавлял оперативный отдел штаба армии, в апреле 1945 года получил лёгкое ранение головы.

После войны возглавил 1-й отдел штаба 4-го Катовицкого военного округа, с декабря 1945 года начальник штаба Лодзинского военного округа, с 15 ноября 1946 года начальник штаба 2-го Быдгощского военного округа (позже Поморского военного округа), с осени 1948 года командир 7-го Люблинского военного округа. С мая 1949 года командир 1-го танкового корпуса в Гданьске (1-й механизированный корпус с декабря 1949 года). 11 мая 1949 года Президиумом Совета Министров СССР произведён в генерал-майоры, 16 мая аналогично Государственным советом ПНР произведён в генералы бригады Войска Польского. С 13 октября 1952 по 24 июля 1954 годов был комендантом высшего пехотного училища в Рембертуве. В августе 1954 года вернулся в СССР, занимал должность начальника Главного отдела кадров советской армии в Москве, позже переведён в запас.

Проживал в Минске и Киеве, скончался 21 февраля 1979 года в Киеве. Похоронен на военном кладбище у Сырца.

Награды 

 Командорский крест ордена Возрождения Польши (1954)
 Офицерский крест ордена Возрождения Польши (1945)
 Серебряный крест ордена Virtuti Militari (1945)
 Орден «Крест Грюнвальда» III степени (1945)
 Золотой крест Заслуги (1946)
 Медаль «За Варшаву 1939—1945»
 Медаль «Победы и Свободы»
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику»
 Бронзовая медаль «Вооружённые силы на службе Родине» (1951)

 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени (приказ №244 О награждении орденами и медалями партизан Украинской ССР)
 Орден Богдана Хмельницкого II степени
 Орден Отечественной войны I степени (8 апреля 1945)
 Орден Кутузова II степени (31 мая 1945)
 Медаль «Партизану Отечественной войны» (1944)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 

Советские офицеры в Польской Армии 1943—1968
Партизаны Великой Отечественной войны
Похороненные в Киеве
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Начальники штабов в Великой Отечественной войне